«Орлеа́нская де́ва» () — драма Фридриха Шиллера, посвящённая истории Жанны д’Арк. Автор определил её как «романтическую трагедию». Премьера пьесы состоялась 11 сентября 1801 года в лейпцигском городском театре. При жизни Шиллера «Орлеанская дева» входила в число наиболее популярных постановок. Драма была создана и опубликована в период веймарского классицизма и представляет собой классическую драму, которая по своей форме обнаруживает черты сходства с произведениями романтизма.

Автором музыки к пьесе был шведский композитор Юхан Август Сёдерман. Драма Шиллера легла также в основу либретто оперы Джузеппе Верди «Жанна д’Арк» (1845) и кантаты Генриха Гофмана «Жанна Орлеанская» (1891). 

Пьесы на немецком языке
Пьесы Германии
Пьесы Фридриха Шиллера
Пьесы 1801 года
Жанна д’Арк в литературе